Acquaviva puede referirse a:

Acquaviva, castello de San Marino
Acquaviva Collecroce, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise
Acquaviva delle Fonti, localidad italiana de la provincia de Bari, región de Puglia
Acquaviva d'Isernia, localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise
Acquaviva Picena, localidad y comune italiana de la provincia de Ascoli Piceno, región de las Marcas
Acquaviva Platani, comuna siciliana